Skötare kan avse:

 Skötare (psykiatri) – person med vårdutbildning med inriktning mot psykiatri
 Barnskötare – tar hand om barn, oftast i förskoleåldern
 Djurskötare – tar hand om djur 
 Hästskötare – tar hand om hästar